

Patronyme

Maison Holland 

La maison Holland est une famille de la noblesse anglaise originaire de Lancashire :
 Edmond Holland (1384–1408), comte de Kent (1400-1408) ;
 Henri Holland (1430-1475), duc d'Exeter et comte de Huntingdon ;
 Jean Holland (1352-1400), comte de Huntington et duc d'Exeter ;
 Jean Holland (1395-1447), duc d'Exeter et commandant militaire pendant la guerre de Cent Ans ;
 Jeanne Holland (1350-1384), fille de Thomas Holland et de Jeanne de Kent, comtesse de Kent ;
 Thomas Holland (?-1360), comte de Kent et commandant militaire pendant la Guerre de Cent Ans ;
 Thomas Holland  (1350-1397), comte de Kent et conseiller de Richard II ;
 Thomas Holland (1374-1400), comte de Kent (1397-1400) et duc de Surrey (1397-1399).

Autres personnalités 

 Holland nom de scène de Go Tae-Seob (né en 1996), chanteur, auteur-compositeur sud-coréen ;
 Agnieszka Holland (née en 1948), réalisatrice polonaise ;
 Barbara R. Holland (née en 1976), mathématicienne australienne née en Nouvelle-Zélande ;
 Brad Holland (1956-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
  (né en 1941), auteur-compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Cecil Holland (1887-1973), maquilleur et acteur américain ;
 Cedric Holland (1889-1950), amiral britannique ;
 Clifford Milburn Holland (1883-1924), ingénieur civil et architecte américain ;
 
 Delonte Holland (né en 1982), joueur de basket-ball américain ;
 Dexter Holland (né en 1965), leader, chanteur et guitariste du groupe punk The Offspring ;
 Dominic Holland (né en 1967), comédien, auteur, acteur et diffuseur britannique ;
 Georg Jonathan von Holland (1742-1784), mathématicien et philosophe allemand ;
 Henry Holland (1745-1806), architecte britannique ;
 Henry Scott Holland (1847-1918), théologien et écrivain britannique ;
 Hyacinth Holland (1827-1918), historien allemand de l'art et de la littérature ;
 Isabelle Holland (1920-2002), romancière américaine ;
 
 Jan David Holland (1746-1827), compositeur polonais ;
 
 Jevon Holland (né en 2000), joueur canadien de football américain ;
 Jimmie C. Holland (1928-), psychiatre et oncologue américaine ;
 
 Jools Holland (né en 1958), pianiste et présentateur de télévision anglais ;
 Ken Holland (né en 1955), joueur puis manager canadien de hockey sur glace ;
 Kristina Holland (née en 1944), actrice américaine ; 
 Mark Holland (né en 1974), homme politique canadien ;
 Marty Holland (1919-1971), femme de lettres américaine, auteure de roman noir ;
 Mary Holland (née en 1985), actrice et scénariste américaine ;
 Matt Holland (né en 1974), footballeur irlandais ;
 Mike Holland (né en 1961), sauteur à ski américain ;
 Nate Holland (né en 1978), snowboarder américain ;
 Patrick Holland (né en 1992), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Peter Holland (né en 1991), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sekai Holland (née en 1942), militante et femme politique zimbabwéenne :
 Sheila Holland (1937-2000), romancière britannique ; 
 Stephen Holland (né en 1958), nageur australien ;
 
 Tim Holland (1977-), rappeur et producteur américain ;
 Todd Holland (né en 1961), réalisateur, producteur, scénariste, acteur, directeur de la photographie et monteur américain ;
 Todd Holland, un surfeur professionnel américain, notamment finaliste du Quiksilver Pro France en 1989.
 
 Vicky Holland (née en 1986), triathlète britannique ;
 Wau Holland (1951-2001), journaliste et hacker allemand, cofondateur du Chaos Computer Club ;
 Willa Holland (née en 1991), mannequin et actrice américaine.
 William Holland (1874-1930), athlète américain.

Toponymes

Canada  
 Le canton de Holland est un canton situé en Gaspésie et comprenant la municipalité de Murdochville.

Holland, une ville de l'Arkansas ;
 Holland, une ville de l'Indiana  ;
 Holland, une ville de l'Iowa ;
 Holland, ville du Massachusetts ;
 Holland, ville du Minnesota ;
 Holland, ville du Michigan ;
 Holland, une ville de l'État de New York ;
 Holland, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Holland, une ville située en Ohio ;
 Holland, une ville au Texas ;
 Holland, une ville du Vermont ;
 Holland Plaza Building, un bâtiment industriel situé dans le quartier de Hudson Square de Manhattan, à New York.

Pays-Bas  
 Hollande (), région et une ancienne province des Pays-Bas, ou les provinces de :
 Hollande-Septentrionale () ;
 Hollande-Méridionale ().

Royaume-Uni  
 Holland Park, parc public dans le district de Kensington et Chelsea (Londres).
 Holland, une région historique du Lincolnshire.

Autres 
 Holland, album des Beach Boys sorti en 1973
 Holland (1996-), chanteur, auteur-compositeur sud-coréen

Voir aussi 
 Code Holland, code permettant d'identifier 7 types de personnes au travail
 Martinair Holland, compagnie aérienne néerlandaise
 Holland Car, constructeur automobile éthiopien
 Hollandscheveld
 Holland & Holland, une entreprise britannique connue pour ses fusils

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis